Royère est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Jean-Marc de Royère (1727-1802), évêque de Tréguier puis de Castres ;
 Jean Royère (1871-1956), poète français ;
 Jean Royère (1902-1981), décorateur français.

Toponyme 

 Royère-de-Vassivière, commune française, située dans le département de la Creuse, en Limousin.
 Communauté de communes Bourganeuf et Royère-de-Vassivière, structure groupant vingt communes de la Creuse, en Limousin.
 La Royère, hameau et lieu-dit de la commune française de Sardent, en Limousin.